Contea di Henry o Henry County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Henry – Alabama
 Contea di Henry (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
 Contea di Henry – Illinois
 Contea di Henry – Indiana
 Contea di Henry – Iowa
 Contea di Henry – Kentucky
 Contea di Henry – Missouri
 Contea di Henry – Ohio
 Contea di Henry – Tennessee
 Contea di Henry – Virginia